Minutemen (militie), Amerikaanse milities tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 Boston Minutemen, een Amerikaanse voetbalclub
 Minutemen (band), een Amerikaanse punkrockband